Cova ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Cova (* 1958), italienischer Leichtathlet
 Alexander de Cova (* 1964), deutscher Zauberkünstler
 Crisanto Darío Mata Cova (1915–1998), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Ciudad Bolívar
 Jana Cova (* 1980), tschechische Pornodarstellerin

Cova ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Cová, ein Ort in Osttimor, siehe Cowa
 Titularbistum Cova, eine antike Stadt in der Provinz Mauretania Caesariensis
 Cova Lima, eine Gemeinde in Osttimor
 Cova de les Calaveres, eine Höhle in Spanien

in Portugal:
 Cova (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho
 Cova da Beira, eine Subregion in Portugal
 Vila Cova da Lixa, Gemeinde
 Cova da Piedade, Gemeinde
 Vila Cova do Covelo, Gemeinde

Siehe auch:
 Cowa (Begriffsklärung)
 Kowa